Кройф — фамилия. Известные носители:
 Кройф, Йорди (род. 1974) — нидерландский футболист.
 Кройф, Йохан (1947—2016) — нидерландский футболист и тренер.